Алекса́ндр Миха́йлович Калу́гин (род. ) — российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1968). На дипломатической работе с 1968 года.
 1989—1994 — советник-посланник Посольства СССР (c 1991 — России) в Ираке.
 1995—1998 — заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
 12 ноября 1998 — 10 сентября 2002. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Йемене.
 2002—2006 — посол по особым поручениям МИД России, специальный представитель министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию.
 16 сентября 2006 — 13 декабря 2013 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Иордании.

Награды  
 Орден Почёта (16 октября 2012) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и укрепление международных позиций Российской Федерации, подготовку высококвалифицированных кадров и многолетнюю добросовестную работу

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (29 октября 2001)
 Чрезвычайный и полномочный посол (22 июля 2003).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Посольства России в Иордании

  
 
 

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Йемене
Послы Российской Федерации в Иордании